Аида Семёновна Веди́щева (урождённая Ида Соломоновна Вайс; род. 10 июня 1941, Казань) — советская и американская певица, наиболее известная как исполнительница популярных песен из кинофильмов («Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень») и мультфильмов («Колыбельная медведицы»), а также первая исполнительница песни «Товарищ».

Биография

Происхождение 
Родилась в Казани перед самой войной в семье доктора медицинских наук, профессора Соломона Иосифовича Вайса (1886—1968), заведующего кафедрами одонтологии Иркутского медицинского института, терапевтической стоматологии Казанского стоматологического института и стоматологии Казанского ГИДУВа, и Елены Митрофановны Емельяновой, зубного врача Иркутской областной стоматологической клиники.

С 1951 года семья жила в Иркутске. Там окончила музыкальное училище, где играла в студенческом театре музыкальной комедии, и затем институт иностранных языков, где изучала немецкий и английский. По окончании института уехала в Москву и пыталась поступить в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, но попытка не удалась. Благодаря красивому, сильному голосу начала певческую карьеру.

Карьера в СССР 
На сцене стала выступать с начала 1960-х годов как эстрадная певица Харьковской филармонии. Пела в оркестре О. Лундстрема, затем в оркестре Л. Утёсова.

С 1966 года давала сольные концерты с ансамблем «Мелотон», пела также в ВИА «Голубые гитары» И. Гранова. В 1966 году стала лауреатом Первого всесоюзного конкурса советской песни. Всесоюзную известность получила, спев в 1966 году «Песенку о медведях» в фильме «Кавказская пленница» (пластинка разошлась семимиллионным тиражом).

В 1968 году за песню «Гуси, гуси» получила диплом на фестивале в Сопоте. Далее последовали песни: «Вулкан страстей» («Помоги мне») из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), «Товарищ» («Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам…», 1970), «Лесной олень» (из фильма «Ох уж эта Настя!», 1972), «Синяя вода» и другие.

Несмотря на успех у слушателей, ей, как и некоторым другим певцам (В. Мулерман, Л. Мондрус, М. Кристалинская), чинили препятствия: не всегда упоминали в титрах фильмов, не разрешали концерты, не выпускали на гастроли за границу. По мнению, разделяемому, в частности, Фёдором Раззаковым, одной из причин этого был антисемитизм руководителя Гостелерадио С. Г. Лапина. Например, песню «Лесной олень» исполнил в финале «Песни-73» Большой детский хор центрального телевидения и всесоюзного радио. С середины семидесятых имя певицы исчезло и из титров кино и мультфильмов с её участием. Однако сама певица рассказывает, что она впала в немилость со стороны официальных лиц советской культуры после фестиваля в Сопоте:

«Я сразу подружилась с европейскими звездами — Геленой Вондрачковой, Радмилой Караклаич, Карелом Готтом. И вот представьте: в один из конкурсных дней по местному радио объявляют: „Советские войска вошли в Прагу“. Что тут началось! Карел Готт со словами „Я не могу петь, когда Родина в опасности“, покинул конкурс. Мне было так скверно, так стыдно, будто в этом вводе войск была моя личная вина! А тут ещё из Москвы посыпались начальственные звонки: „Ведищевой — не петь!“ Власти боялись, что из солидарности к чехам представительницу Советского Союза публика освистает. Но я ослушалась. Выступила. И спела вместо одной песни несколько. Вопреки политической заварухе, встретили меня великолепно, вызывали на „бис“ и по результатам конкурса наградили второй премией. А в это время в Москве министру культуры Фурцевой уже докладывали о моей выходке. Так я и попала в чёрный список. Меня перестали показывать по телевидению, транслировать по радио, отменяли концерты».

Карьера в США 
В 1980 году уехала с матерью и сыном в США. По её утверждениям, ещё в 1978 году приказом Минкульта были размагничены все немногочисленные видеоплёнки с выступлениями певицы и стёрты все записи радиофонда; однако, они сохранились в личной фонотеке.

В США Ведищевой пришлось начать певческую карьеру с нуля, поступить в театральный колледж и пройти четырёхлетний курс обучения, изучая американский кинематограф, танец. Вначале поселилась в Нью-Йорке, затем переехала в Лос-Анджелес. Создала театр и телешоу на калифорнийском ТВ. Единственная эстрадная певица из России, добившаяся безоговорочного признания в Америке. Выступает под псевдонимом Amazing Aida. Исполняет в основном американский репертуар — песни из популярных бродвейских мюзиклов и голливудских фильмов; кроме того, песни Мишеля Леграна, русские и цыганские романсы, еврейские песни.

Впоследствии стала реже выступать, но начала сама писать песни. Среди её песен — «Баллада о Чернобыле», «Жизнь — это музыка», «Рождество», «Америка», «Я вернусь, Москва!».

С 1989 года неоднократно посещала Советский Союз, затем — Россию. Принимала участие в фестивале «Золотой шлягер» в Могилёве.

В начале 1990-х годов ей был поставлен диагноз «рак третьей степени» . Несмотря на предостережения врачей, она настояла на операции и прошла курс химиотерапии, и болезнь отступила.

В середине 1990-х Ведищева увлеклась религией и стала исполнять помимо эстрадных песен и религиозные. Записала сразу кассету под названием «На духовной волне с Аидой Ведищевой».

В 1998 году Ведищева поставила шоу «Мисс Свобода — для нового тысячелетия».

После теракта 2001 года написала мюзикл «Шедевр и поющая Свобода» и посвятила его статуе Свободы. Мюзикл шёл в 2007 году на Бродвее.

Живет в Лос-Анджелесе. Выступает с собственной программой как в США, так за пределами (в 1997 году состоялись гастроли в Израиле).

В 2017 году в Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии был поставлен спектакль «Оттепель. Мелодии судьбы», посвященный творчеству трёх звезд советской эстрады — Нины Бродской, Аиды Ведищевой и Ларисы Мондрус.

В 2018 году Ведищева передала в коллекцию Фонда историка моды Александра Васильева два концертных платья 1970-х годов, одно из которых создано по эскизу художника Бориса Мессерера в мастерских Большого театра.

В 2021 году в популярном шоу «Точь-в-точь» Дарья Антонюк перевоплотилась на сцене в образ легендарной исполнительницы, спев композицию «Лесной олень».

Семья 

Первый муж — Вячеслав Ведищев, артист цирка — эквилибрист, сын Владимир, бизнесмен и музыкант.

Второй муж — Борис Дверник, пианист, руководитель ансамбля «Мелотон».

Третий муж — Джей Маркофф, бизнесмен.

Четвёртый муж — Наим Беджим.

Песни 

 Август (Я. Френкель — И. Гофф)
 Аве Мария (музыка — Д. Родригос, стихи — Д. Чашников)
 Арифметика, 1969 (музыка — В. Хвойницкий, стихи — Н. Олев)
 Ах, Наташа (музыка — В. Шаинский, стихи — Л. Ошанин)
 Баллада о Чернобыле (? — А. Ведищева)
 Бархатный сезон (музыка — Л. Лядова, стихи — Л. Бунина)
 Бесприданница (Р. Мануков — А. Вериго)
 Будешь ты (музыка — С. Ковальский, стихи — В. Сергеев)
 Будь со мною прежним, 1968 (музыка — В. Шаинский, стихи — А. Нагорняк)
 Будь, что будет (музыка — Я. Френкель, стихи — М. Танич)
 Весна — это музыка (Р. Майоров — А. Ольгин)
 В лесу прифронтовом (М. Блантер — М. Исаковский)
 Всё равно ты будешь мой, 1969 (музыка — А. Зацепин, стихи — Л. Дербенёв)
 Гололёд, 1969 (музыка — А. Зацепин, стихи — Л. Дербенёв)
 Гуси-гуси, 1967 (музыка — С. Пожлаков, стихи — Н. Малышев)
 Две души (музыка — В. Шаинский, стихи — С. Островой)
 Две минуты (музыка — Э. Ханок, стихи — Д. Костюрин)
 Двое (музыка — В. Гамалия, стихи — Ф. Лаубе)
 Девчонки в туфельках идут (М. Табачников — Я. Хелемский)
 Детство (музыка — В. Шаинский, стихи — А. Осипова)
 Дорожная песня, 1968 (музыка — А. Зацепин, стихи — О. Гаджикасимов)
 Если б я была тобой (музыка — В. Шаинский, стихи — Б. Брянский)
 Если любишь ты (музыка — Ю. Антонов, стихи — Л. Дербенев)
 Если улыбаются веснушки (музыка — Е. Птичкин, стихи — М. Пляцковский)
 Жизнь Леонардо да Винчи (А. Мажуков /обр./ — Л. да Винчи)
 Журавли (музыка — Э. Ханок, стихи — А. Досталь)
 Загадай желание (музыка — И. Гранов, стихи — Д. Иванов)
 Звёздная наша пристань (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
 Звезды (музыка — М. Табачников. стихи — Я. Хелемский)
 Знают только звёзды (А. Двоскин — В. Петров)
 Когда любовь жива (А. Бочел — В. Сергеев)
 Колыбельная (музыка — А. Мажуков, стихи — О. Гаджикасимов)
 Колдунья (музыка — Р. Майоров, стихи — О. Гаджикасимов)
 Корабль воспоминаний (испанская песня, стихи — С. Каминский)
 Куда же вы спешите, 1968 (музыка — Б. Савельев, стихи — Л. Дербенёв)
 Лесной олень, 1971 (музыка — Е. Крылатов, стихи — Ю. Энтин), из к/ф «Ох уж эта Настя!»
 Любовь (музыка — О. Фельцман, стихи — Н. Олев)
 Любовь не вернуть (музыка — П. Фишер, стихи — Д. Чашников)
 Медовый аметистовый (М. Кручинин — К. Подраевский)
 Мелодия любви (музыка — H. Norma, стихи — Д. Чашников)
 Моё счастье море унесло (музыка — А. Днепров, стихи — А. Ведищева)
 Моя мечта (музыка — Arnold Goland, Jack Gold, стихи — В. Сергеев), версия песни Франсуазы Арди Comment te dire adieu
Моя прабабушка была...1967 (музыка — Г. Фиртич)
 Море, ты и я (музыка — И. Таку, стихи — А. Ведищева)
 Надежда, Вера, Любовь (музыка — В. Де Вам, А. Ведищева, стихи — А. Ведищева)
 Найди меня, 1969 (музыка — В. Хвойницкий, стихи — Г. Бейлин)
 Напрасно спорил ты (музыка — Б. Савельев, стихи — В. Харитонов)
 На рассвете (музыка — Ю. Казарян, стихи — В. Саакова)
 Не родись красивой, 1970 (музыка — Р. Майоров, стихи — О. Гаджикасимов)
 Не уйти (музыка — Ю. Чичков, стихи — В. Сергеев)
 Окна светятся (В. Гамалия — И. Шаферан)
 Отзовись (музыка — С. Пожлаков, стихи — Н. Малышев)
 Откровенная песня (Окна светятся) (музыка — В. Гамалия, стихи — М. Танич)
 Очи чёрные (Ф. Герман — Е. Гребёнка)
 Песенка вполголоса, 1969 (музыка — С. Заславский, стихи — М. Пляцковский)
 Песенка о медведях, 1966 (музыка — А. Зацепин, стихи — Л. Дербенёв)
 Песня о весне, 1968 (музыка — А. Зацепин, стихи — О. Гаджикасимов)
 Песня о Душанбе, 1968 (музыка — А. Зацепин, стихи — О. Гаджикасимов)
 Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой — М. Матусовский)
 Поезда (музыка — Р. Майоров, стихи — Н. Олев)
 Полярный огонёк (М. Табачников — Я. Хелемский)
 Помоги мне (А. Зацепин — Л. Дербенёв)
 Последние дни уходящего лета (музыка — Р. Майоров, стихи — Д. Иванов)
 Прилетай на Гавайи (А. Ведищева — В. де Вам)
 Просто возраст мой такой, 1970 (музыка — Б. Савельев, стихи — М. Пляцковский)
 Прощай, мама (английская песня, стихи — В. Сергеев)
 Прощание с Братском (дуэт с Ю. Пузырёвым, музыка — А. Пахмутова, стихи — С. Гребенников, Н. Добронравов)
 Пьяниссимо (итальянская песня, стихи — Д. Чашников)
 Разве тот мужчина (музыка — О. Фельцман, стихи — Р. Гамзатов)
 Сентябрины (музыка — В. Шаинский, стихи — А. Поперечный)
 Синяя вода (музыка — В. Шаинский, стихи — Ю. Энтин)
 Смешной паренек (музыка — В. Шаинский, стихи — В. Аленин)
 Смуглянка (А. Новиков — Я. Шведов)
 Солдатский котелок, 2005 (В. де Вам, А. Ведищева — Э.Варес)
 Старый сад (музыка — Р. Орлов, обр. В. Махлянкина, стихи — Л. Дербенёв), русскоязычная версия польской песни «Jiesienny pan» (музыка — Roman Orłow, стихи — Wojciech Młynarski)
 Старые часы (музыка — Б. Савельев, стихи — О. Гаджикасимов)
 Стожары (музыка и стихи — В. Навескин)
 Твоя вина (музыка — Е. Мартынов, стихи — А. Дементьев, Д. Усманов)
 Товарищ (музыка — О. Иванов, стихи — А. Прокофьев)
 Ты приносишь мне рассвет (музыка — Е. Мартынов, стихи — А. Дементьев, Д. Усманов)
 Утро было розово (С. Турлянский — А. Прокофьев)
 Уходим в старину (музыка — Г. Фиртич, стихи — Д. Иванов, В. Трифонов.)
 Человек придумал песню, 1966 (музыка — И. Гранов, стихи — Л. Дербенёв)
 Черёмуха (музыка — В. Шаинский, стихи — В. Харитонов)
 Чёрный кофе (музыка — В. Шаинский, стихи — А. Алшутов)
 Чёт или нечёт, 1969 (музыка — В. Гамалия, стихи — И. Шаферан)
 Чунга-чанга (в дуэте с А. Гороховым, музыка — В. Шаинский, стихи — Ю. Энтин)
 Шаги по траве (музыка — Gerard Bourgeois, стихи — И. Резник), версия песни Франсуазы Арди L’Amitié
 Элефтерия (О. Фельцман — Ц. Солодарь)
 Я буду ждать тебя, 1968 (музыка — А. Зацепин, стихи — О. Гаджикасимов)
 Я люблю тебя, Москва (музыка — А. Абрамов, стихи — Л. Иванова)
 Я на подвиг тебя провожала (Н. Богословский — В. Лебедев-Кумач)
 Я о сердце своём говорю (И. Гранов — Э. Радов)
 Я так люблю тебя, 1973 (Музыка и слова Т. Комо)
 Ямщик, не гони лошадей (Я. Фельдман — Н. Риттер)
 Ясным солнечным днём (М. Мишунов — И. Морозов,Л. Дербенёв)

Песни к кинофильмам 
 «Три плюс два», 1963 — «Пусть говорят» в дуэте с Геннадием Ниловым (музыка — А. Волконский, стихи — С. Михалков)
 «Кавказская пленница», 1966 — «Песенка о медведях» (музыка — А. Зацепин, стихи — Л. Дербенев)
 «Красное, синее, зелёное», 1966 — «Уходим в старину» (музыка — Г. Фиртич, стихи — Д. Иванов, В. Трифонов)
 «Белый рояль», 1968 — «Дорожная песня», «Первая весна», «Песня о Душанбе», «Я буду ждать тебя» (авторы всех песен: музыка — А. Зацепин, стихи — О. Гаджикасимов)
 «Бриллиантовая рука», 1968 — «Помоги мне» (музыка — А. Зацепин, стихи — Л. Дербенев)
 «Ангел в тюбетейке», 1968 — «Все равно ты будешь мой» (музыка — А. Зацепин, слова — Л. Дербенев)
 «В гостях у московской милиции» (фильм-спектакль), 1968 — «Весна — это музыка» (музыка — Р. Майоров, слова — А. Ольгин)
 «Ох уж эта Настя!», 1971 — «Лесной олень» (музыка — Е. Крылатов, стихи — Ю. Энтин)

Песни к мультфильмам 
 «Умка», 1969 — «Колыбельная медведицы» (музыка Евгения Крылатова, стихи Юрия Яковлева)
 «Катерок», 1970 — «Чунга-чанга» в дуэте с Анатолием Гороховым, «Синяя вода».
 «И мама меня простит», 1975 — «Товарищ» (музыка О. Иванова, стихи А. Прокофьева)

Пластинки «Мелодия»

Гранд, гигант 
 1969 — Поёт Аида Ведищева (гранд). 33Д—26625 Сторона 1: Любовь. Гололед. Старый сад. Смешной паренек. Громче. 33Д—26626 Сторона 2: Арифметика. Любовь не вернуть. Я буду ждать тебя. Весна — это музыка. Иду за счастьем.
 1974 — Аида Ведищева (гигант). С60—05165 Сторона 1: Твоя вина. Вечный странник. Я верю. Когда любовь жива. Море, ты и я. Будешь ты. С60—05166 Сторона 2: Ты приносишь мне рассвет. Моя мечта. Я так тебя люблю. Мое счастье море унесло. Вчера все казалось прекрасным. Корабль воспоминаний.

Миньоны 
 1967 — Поет Аида Ведищева: Я не знаю. Если б я была тобой. Золушка. Пусть летят журавли.
 1967 — Поет Аида Ведищева: Человек придумал песню. Сентябрины. Дуй, ветерок. Если б я мальчишкою была.
 1968 — Поет Аида Ведищева: Чёрный кофе, Старые часы. Детство.
 1969 — Аида Ведищева: Будь со мною прежним. А ты. Куда же вы спешите. Я не знаю.
 1969 — Песни из к/ф «Белый рояль»: Дорожная песня. Первая весна. Песня о Душанбе. Я буду ждать тебя (Танго-пародия). Аида Ведищева.
 1970 — Поет Аида Ведищева: Не родись красивой. Аве Мария. Черемуха. Найди меня.
 1970 — Аида Ведищева: Ах, Наташа. Старый сад. Чет или нечет. Окна светятся.
 1971 — Аида Ведищева: Стожары. Не уйти. Все в мире как вчера. Две минуты.
 1978 — «Наша юность. Олег Иванов. Песни»: Наша юность. Комсомольское слово. Комсомольская песня. Товарищ. Поет Аида Ведищева.

Гибкие грампластинки 
 1968 — Поет Аида Ведищева: Чёрный кофе, Старые часы. Детство.
 1968 — Аида Ведищева: Будь со мною прежним. А ты. Куда же вы спешите. Я не знаю.
 1969 — Аида Ведищева (запись на одной стороне): Все равно ты будешь мой. Будь, что будет.
 1969 — Аида Ведищева. Песни из к/ф «Белый рояль»: Дорожная песня. Первая весна. Песня о Душанбе. Я буду ждать тебя (танго-пародия).
 1969 — Аида Ведищева: Ах, Наташа. Старый сад. Чет или нечет. Окна светятся
 1970 — Поет Аида Ведищева: Не родись красивой. Аве Мария. Черемуха.
 1972 — Аида Ведищева: Стожары. Не уйти. Все в мире как вчера. Две минуты.
 1974 — Аида Ведищева: Если любишь ты. Утро было розово. Шаги по траве. Две души.
 1974 — Аида Ведищева: Моя мечта. Море, ты и я. Корабль воспоминаний. Мое счастье море унесло.
 1975 — Аида Ведищева: Пускай же. Прощай, мама. Только ты. Любовь.

Пластинки на 78 оборотов 

 1967 — Песенка о медведях. Если б я мальчишкою была.
 1967 — Сентябрины. Дуй, ветерок.
 1967 — Гуси-гуси. Человек придумал песню.
 1967 — Я не знаю. Золушка.
 1968 — Пусть летят журавли. Будь со мною прежним.
 1968 — Чёрный кофе. Старые часы.
 1969 — Окна светятся. Дорожная песня.
 1969 — Будь, что будет. Все равно ты будешь мой.
 1969 — Ах, Наташа. Старый сад.

Фильмография 
 2006 «Аида Ведищева. Где-то на белом свете». Документальный фильм
 2016 «Аида Ведищева. Играя звезду». Документальный фильм
 2019 «Легенды музыки. Аида Ведищева». Документальный фильм

Награды 
 КиноВатсон — «За высочайший вклад в искусство кино».
 Лауреат международной премии «Профессия — жизнь».

Примечания

Ссылки 
 Интервью «Независимой газете»
 Аида Ведищева — певица за кадром («Копейка», 10 февраля 2006)
 Где-то на белом свете… («Московский комсомолец»)
 Аида Ведищева: никто не хотел уезжать (Радио России)
 Четыре мужа Аиды Ведищевой («Собеседник»)
 Аида Ведищева: «Не бойтесь начинать с нуля»

Русские эмигранты третьей волны в США
Поп-вокалисты США